Artemjev ali Artemjeva [artémjev/artémjeva] imata več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (/Арте́мьева). Na seznamu vseruskih priimkov je na 187. mestu.

Artemjev 
 Aleksander Spiridonovič Artemjev (1924—1998), čuvaški pripovednik, pesnik, književni kritik in prevajalec.
 Anton Olegovič Artemjev (*1960), ruski poslovnež.
 Eduard Nikolajevič Artemjev (1937—2022), ruski skladatelj.
 Fjodor Andrejevič Artemjev (1914—1992), rusko-sovjetski častnik in heroj Sovjetske zveze.
 Georgij Nikolajevič Artemjev (1895—1960), sovjetski general.
 Igor Jurjevič Artemjev (*1961), ruski politik in državnik.
 Ivan Nikolajevič Artemjev (1897—1983), sovjetski general.
 Mihail Konstantinovič Artemjev (1888—1928), ruski boljševik in belogardist.
 Oleg Germanovič Artemjev (*1937), ruski kozmonavt.
 Pavel Artemjevič Artemjev (1897—1979), sovjetski general.
 Pavel Artemjevič Artemjev (*1983), ruski pevec, glasbenik, član rock skupine Korni.
 Peter Artemjev (umrl okoli 1700), ruski katoliški diakon.
 Peter Timofejevič Artemjev (1901—1983), sovjetski nogometaš.
 Sergej Konstantinovič Artemjev, sovjetski general.
 Vitalij Sergejevič Artemjev (*1931), sovjetski nogometaš.
 Vladimir Andrejevič Artemjev (1885—1962), ruski raketni inženir in konstruktor.
 Vladimir Ivanovič Artemjev, sovjetski general.